La sigla TDR puede referirse a:
 Reflectometría de dominio de tiempo, por sus siglas en inglés: Time-Domain Reflectometry, TDR; o
 Medición del contenido de humedad (TDR); o
 Trabajo de investigación, por sus siglas en catalán :  Treball De Recerca, TDR.